Plusieurs villes possèdent une rue, une route, une avenue, un clos ou une place des Acacias.

Clos des Acacias, à Bruxelles
 Place des Acacias, à Bruxelles
 Rue des Acacias, à Liège
 Rue des Acacias, à Malines
 Rue des Acacias, à Kraainem

Avenue des Acacias, à Lyon
 Avenue des Acacias, à Menton
 Rue des Acacias, à Montélimar
 Rue des Acacias, à Montpellier
 Avenue des Acacias, à Nantes
 Rue des Acacias, à Paris
 Allée des Acacias, à Arches

Rue des Acacias, à La Haye

Rue des Acacias, à Québec

Avenue des Acacias, à Lausanne
 Avenue des Acacias, à Prilly
 Route des Acacias, à Les Acacias
 Route des Acacias, à Carouge
 Route des Acacias, à Fribourg
 Rue des Acacias, à Neuchâtel
 Rue des Acacias, à Yverdon-les-Bains
 Rue des Acacias, à Couvet

Autre 
 Rue des Acacias, une chanson de Marc Lavoine

Acacias